Tisa je lahko:

 reka Tisa 
 žensko ime Tisa
 tisa (drevo) (rod Taxus)
 navadna tisa
 kalifornijska tisa
 kanadska tisa
 kitajska tisa
 japonska tisa
 floridska tisa
 mehiška tisa
 sumatrska tisa
 himalajska tisa